Beloniscops lata is een hooiwagen uit de familie Epedanidae. De wetenschappelijke naam van Beloniscops lata gaat terug op Roewer.

Epedanidae